Angelique (voornaam), een meisjesnaam
Angelique (zangeres), een Nederlands zangeres uit de jaren 80
Angelique; finalist van Idols 3
 Angelique (reeks), een historische romanreeks van Anne & Serge Golon;
Angelique (film), een 5-delige filmserie over de schone angelique.
Angelique (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel en strategiespel
Angelique (André van Duin), een single van André van Duin